Selle (Schelde), een rivier in het Noorderdepartement van Frankrijk
 Selle (Somme), een rivier in het departement Somme van Frankrijk
toponiem sel(le)

Zie ook
 La Selle
 Selles